Mniszek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Mniszek, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Mniszek, un village dans la voïvodie de Lublin
 Mniszek, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Mniszek, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Mniszek, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix